Aivenia är ett släkte av svampar. Aivenia ingår i familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Aivenia